Выборы в Сейм и Сенат Польши состоялись 13 октября 2019 года. В них избрано 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Избирательная система 
460 депутатов Сейма избираются по открытым партийным спискам пропорционально по многомандатным округам. Места распределяются с использованием метода Д’Ондта с порогом в 5 % для партий и в 8 % для коалиций (требования не распространяются на партии национальных меньшинств). Сенаторы избираются по результатам голосования в одномандатных округах. Кандидаты в депутаты выдвигаются либо избирательными комиссиями политических партий, либо отдельными избирательными комиссиями.

Дата выборов 
Согласно статье 98 конституции Польши выборы в парламент должны проводиться в нерабочий день, воскресенье или национальный праздник, приходящийся на 30-днeвный период до истечения 4 лет от начала срока полномочий Сейма и Сената. 

Поскольку первое заседание восьмого созыва Сейма и Сената состоялось 12 ноября 2015 года, выборы могут быть назначены на 13 октября, 20 октября, 27 октября, 3 ноября или 10 ноября 2019 года. Другими возможными, но маловероятными датами являются государственные праздники 1 ноября (День Всех Святых) и 11 ноября (День Независимости) 2019 года. Согласно конституции Польши, выборы в Сейм и Сенат назначает Президент Республики не позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий текущего созыва парламента.

6 августа 2019 года Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о назначении выборов на 13 октября 2019 года.

Участники 
По выборам в Сейм: Во всех округах выдвинули свои списки — консервативная коалиция во главе с Правом и справедливостью; либеральная Гражданская коалиция во главе с Гражданской платформой (+ неолиберальная партия Современная + Партия зелёных + левоцентристская Польская инициатива); Левая коалиция (социал-демократический Союз демократических левых сил + леволиберальная Весна + демосоциалистическая Вместе), Польская коалиция (центристская Польская крестьянская партия + правопопулистская Кукиз’15 + Силезцы вместе); ультраправая Конфедерация (KORWiN + Национальное движение и т. д.). Немецкое меньшинство выдвинуло свой список только в 1 округе. Список пенсионеров, Список правых, Список местных, Список — эффективе выдвинули своих кандидатов не во всех округах. Кроме того по выборам в сенат свои списки выдвинули: Восстановить закон (в Сейм — Эффективе), Силезцы вместе, Кукиз, Пиотровский , Польские левые, Самооборона, Единство нации, а также 39 независимых кандидатов.

Результаты

Сейм

Сенат

Примечания 

Парламентские выборы в Польше
Польша